Andrés Montero puede referirse a varias personas:

Andrés Montero (futbolista) (1994 - ), mediocampista venezolano.
Andrés Montero (escritor) (1990 - ), escritor chileno.